Häring eller Haering är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bernhard Häring (1912–1998), tysk redemptorist och moralteolog
 Georg Häring (1885–1973), tysk politiker
 Georg Wilhelm Häring, (1798–1871), tysk diktare
 Hermann Haering (1886–1967), tysk historiker
 Hermann Häring (född 1937), tysk dogmatiker och vetenskapteoretiker
 Hugo Häring (1882–1958), tysk arkitekt
 Johann Baptist Häring (1716–1790), tysk arkitekt under barocktiden
 Theodor von Haering (1848–1928), tysk teolog
 Theodor Haering (1884–1964), tysk filosof

Se även 
 Hering 

Tyska efternamn